Río Figueroa puede referirse a
 Río Figueroa (Atacama), uno de los formativos del río Jorquera en la cuenca del río Copiapó o
 Río Figueroa (Aysén), el principal alimentador del lago Rosselot de la cuenca del río Palena.